Натуральне число 1096
 1096 рік до нашої ери
 1096 рік нашої ери